PES – Partia Europejskich Socjalistów
 PES – Pro Evolution Soccer, sportowa gra komputerowa
 PES – packetized elementary stream, element struktury MPEG-1
 PES – Adam Pesapane, amerykański reżyser, autor krótkich filmów animowanych